Флаг Ба́бушкинского района — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологическими правилами, служащий символом муниципального образования, единства его территории, населения, прав и самоуправления. Флаг является, наряду с основным муниципальным символом — гербом, официальным символом Бабушкинского муниципального района Вологодской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 27 декабря 2002 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под номером 1238.

Описание 
«Флаг Бабушкинского муниципального района представляет собой голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение фигур герба района с зелёной полосой вдоль верхней стороны в 1/3 ширины флага».

Обоснование символики 
Зелёная полоса символизирует природные ресурсы района, основную территорию которого занимают леса, которые имеют не только природно-экологическое, но и промышленное значение.

Расположенные в нижней части соляной колодец и три горки соли символизируют наличие в районе соляных источников, и то, что издавна в этом месте заведены соляные варницы.

Примечания